Zschokkea är ett släkte av kvalster. Zschokkea ingår i familjen Thyasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Zschokkea